Korčula (eiland)
 Korčula (stad)